Диего Демме (; 21 ноября 1991, Херфорд, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Наполи».

Клубная карьера 
Демме начал свою карьеру в детской футбольной школе города Хидденхаузен. В дальнейшем он сменил ещё несколько футбольных секций до тех пор пока не оказался в 2004 году в молодёжной академии билефельдской «Арминии».

4 декабря 2010 года Диего сыграл свой первый матч на профессиональном уровне против «Гройтера» в рамках второй Бундеслиги, выйдя в стартовом составе. В дальнейшем Демме выделяли немного игрового времени, но тем не менее он был оставлен в составе основной команды и на следующий сезон в качестве игрока ротации. Однако, уже в ближайшее зимнее трансферное окно он был продан в «Падерборн 07».

Вместе с «Падерборном» Диего начал победный сезон в розыгрыше второй Бундеслиги сезона 2013/14, но вновь в зимнее трансферное окно состоялся его переход в «РБ Лейпциг». По словам Демме, во многом решающую роль в этом трансфере сыграла фигура Ральфа Рангника, сумевшего заинтересовать Диего.

По итогам сезона 2015/16 ему удалось, будучи игроком основного состава, выйти в высший дивизион немецкого футбола, в котором он дебютировал в первой же игре — 28 августа 2016 года — в матче против «Хоффенхайма». В сезоне 2019/20 Диего Демме перешел в клуб итальянской Серии А «Наполи».

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 1 / забито голов: 0; победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0.

Достижения

Командные 
  «Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль Диего Демме на сайте dfb.de 
 Профиль Диего Демме на сайте weltfussball.de
 Профиль Диего Демме на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «Наполи»